

Lieux 
 Bedlam est un village du Yorkshire du Nord en Angleterre ;
 Bedlam est le nom populaire donné à un hôpital pour malades mentaux fondé en 1400 à Londres, le Bethlem Royal Hospital.

Littérature, bande dessinée 

 Tom of Bedlam est un personnage du Roi Lear de Shakespeare, 1608-1623 ;
 Bedlam est un épisode du roman-feuilleton français Rocambole de Ponson du Terrail (1857-1884), ainsi que le nom du personnage principal ;
 Bedlam est une nouvelle de science-fiction de   1992 ;
 Bedlam est un super-héros créé par Marvel Comics en 1998 ;
 Lackey Bedlam's Edge : Red Fiddler est un roman de science-fiction de Eric Flint paru en 2007.

Cinéma 

 Bedlam, est un film américain de Mark Robson sorti en 1946 ;
 Bedlam in Paradise, est un film de Jules White sorti en 1955 ;
 Beyond Bedlam, est un film d'horreur de Jean Vadim sorti en 1993.

Musique

Groupe 

 Bedlam est un groupe de rock anglais éphémère (1972-1974) fondé par Cozy Powell, qui a sorti un album homonyme en 1973 ;
 Bedlam est un groupe de hip hop horrorcore américain.

Album 
 A Maid in Bedlam est un album du groupe de John Renbourn, sorti en 1977 ;
 Rising Above Bedlam est un album CD du chanteur Jah Wobble, sorti en 1991 ;
 Back to Bedlam est un album du chanteur britannique James Blunt, sorti en 2004 ;
 Chasing Time: The Bedlam Sessions est un album CD / DVD de James Blunt, sorti en 2006 ;
 The Bedlam in Goliath est un album du groupe texan The Mars Volta, sorti en 2008.

Chanson 

 Bedlam in Belgium est une chanson du groupe de hard rock AC/DC sur l'album Flick of the Switch paru en 1983 ;
 Bedlam Fayre est une chanson du groupe néo-progressif Arena sur l'album Pepper's Ghost paru en 2005 ;
 Bedlam 1-2-3 est une chanson du groupe de thrash metal américain Exodus sur l'album Atrocity Exhibition: Exhibit A, sorti en 2007 ;
 Bedlam Sticks est une chanson du groupe Diablo Swing Orchestra ;
 Bedlam Bridge est une chanson du groupe de rock australien Midnight Oil sur l'album Blue Sky Mining, sorti en 1990 ;
 Time for Bedlam est une chanson du groupe de hard rock Deep Purple sur l'album infinite, sorti en 2017.

Jeu vidéo 
 Bedlam est un jeu vidéo pour ordinateur familial Amstrad CPC sorti dans les années 1980 ;
 Bedlam est un jeu vidéo pour la console Vectrex, édité en 1983 par General Consumer Electric ;
 Bedlam est un jeu vidéo 2D édité par GT Interactive sorti le  ;
 Bedlam 2 : Absolute Bedlam est un jeu vidéo en 3D isométrique édité par GT Interactive en 1997.

Homonymie de titre